Aloisi ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Aloisi (* 1968), italienischer Fußballspieler
 Chris Aloisi (* 1981), US-amerikanischer Fußballspieler
 Dante Aloisi, italienischer Turner
 Giovanni Aloisi († 1647), italienischer Kunstmaler
 Irene Aloisi (1925–1980), italienische Schauspielerin
 Jean-Pierre Aloïsi (auch: Pierre Aloysi; 1913–1971), französischer römisch-katholischer Geistlicher, Widerstandskämpfer und Verfolgter des Nationalsozialismus
 John Aloisi (* 1976), australischer Fußballspieler
 Massimiliano Aloisi (* 1907) italienischer Biologe
 Pompeo Aloisi (1875–1949), italienischer Politiker
 Ross Aloisi (* 1973), australischer Fußballspieler
 Uccio Aloisi (1928–2010), italienischer Sänger

Siehe auch:
 Aloisi Masella